Chable ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Chable (* 1994), Schweizer Skirennfahrerin
 Jacques-Edouard Chable (1903–1965), Schweizer Schriftsteller und Journalist 
 Luke Chable (* 1979), australischer DJ und Produzent 
 Thomas Chable (* 1962), belgischer Fotograf 

Le Châble steht für:
 Le Châble VS, Ortschaft in der Gemeinde Val de Bagnes, Kanton Wallis, Schweiz
 Le Châble, Ortsteil von Pers-Jussy, Département Haute-Savoie, Frankreich